Municipio de Fabius puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fabius (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Fabius (condado de St. Joseph, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Fabius (condado de Knox, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Fabius (condado de Marion, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Fabius (condado de Schuyler, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.